Муни́р Махжуби́ (; род. 1 марта 1984) — французский политик, член партии «Вперёд, Республика!», государственный секретарь при министре экономики и финансов (2017—2019).

Биография 
Родился в Париже в семье марокканских иммигрантов, выходцев из города Афурар в провинции Бени-Меллаль.

Профессиональная карьера 
В 16-летнем возрасте начал работать в одном из старейших французских интернет-провайдеров , член Французской демократической конфедерации труда (CFDT). Изучал право в Сорбонне и политологию — в Кембриджском университете.

В 2009 году основал агентство связи Mounir & Simon, в ноябре 2010 года стал соучредителем кооператива La Ruche, предоставляющего крестьянам платформу для реализации продукции на разных рынках. До 2012 года работал в международном стартапе LeBridge, филиале группы Havas BETC Digital. В 2016 году создал компанию French Bureau.

Политическая карьера 

Окончил парижский Институт политических исследований. С 2012 года участвовал в программах внедрения цифровых технологий в период президентства Франсуа Олланда (сотрудничество началось с праймериз социалистов в преддверии президентских выборов). В феврале 2016 года назначен председателем Национального совета цифровой экономики (CNNum).

В январе 2017 года оставил CNNum и подключился к президентской кампании Эмманюэля Макрона.

17 мая 2017 года назначен государственным секретарём цифровой экономики в правительстве Эдуара Филиппа.

11 июня 2017 года одержал победу на парламентских выборах в 16-м избирательном округе Парижа, получив в первом туре 38,08 % голосов и выйдя во второй тур (в этом же округе не смог выйти во второй тур действующий лидер Социалистической партии Жан-Кристоф Камбаделис).

18 июня 2017 года во втором туре голосования победил с результатом 51,18 % кандидата от левой партии Меланшона «Непокорённая Франция» Сару Легрен (Sarah Legrain).

21 июня 2017 года сохранил прежний портфель в сформированном по итогам выборов втором правительстве Филиппа.

16 октября 2018 года в результате серии перестановок во втором правительстве Филиппа перемещён на должность госсекретаря при министре экономики и финансов, получив в своё ведение сферу цифровой экономики.

27 марта 2019 года вышел из правительства, чтобы заняться подготовкой к муниципальным выборам в Париже.

28 апреля 2019 года , временно заменявшая Махжуби в Национальном собрании на время его работы в правительстве, вернула ему депутатский мандат.

3 июля 2019 года Махжуби отказался от дальнейшей борьбы за выдвижение от партии Вперёд, Республика на предстоящих в 2020 году выборах мэра Парижа, поддержав кандидатуру математика Седрика Виллани. Тот стал последним соперником Бенжамена Гриво, который считался основным претендентом.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Парижского университета
Выпускники Института политических исследований
Предприниматели Франции
Члены французской Социалистической партии (1969)
Члены партии «Вперёд, Республика!»
Депутаты Национального собрания Франции